Duivelsberg (Gelderland), een heuvel en natuurreservaat bij Berg en Dal in de Nederlandse provincie Gelderland
Duivelsberg (Limburg), een heuvel bij Oirsbeek in de Nederlandse provincie Limburg
Duivelsberg (Zeeland), een heuvel bij Kapelle in de Nederlandse provincie Zeeland
Duivelsberg (Maasmechelen), een heuvel bij Opgrimbie in de Belgische provincie Limburg
Duivelsbergcircuit, een rallycrosscircuit bij Opgrimbie in de Belgische provincie Limburg
 Teufelsberg (Berlijn)
 Teufelsberg (Schwarz)